Svenska cupen 1951 var den elfte säsongen av Svenska cupen. Tävlingen avslutades med finalen på Råsunda i Stockholm, där Malmö FF besegrade Djurgårdens IF med 2–1 inför  åskådare.

Matcher

Preliminär omgång

Omgång 1

Omgång 2

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Spelträd

Externa länkar

Källor 
Bolletinen.se

1951
Fotboll i Sverige 1951
Fotbollssäsongen 1951